Той — может означать:

 Той или туй (от  — «пир») — пир, празднество у тюркоязычных народов.
 Сабантуй — праздник плуга у татар и башкир.
 Той — свадьба у азербайджанцев.
 Туй — свадьба у башкир.
 Уйлену тойы — свадьба у казахов.
 Уйлону той — свадьба у киргизов.
 Туй — свадьба у таджиков.
 Туй — свадьба у татар.
 Той — свадьба у туркменов.
 Никох туй — свадьба у узбеков.
 Той — свадьба у уйгуров.
 Туй — свадьба у чувашей.
 Бесик той — празднование сорока дней со дня рождения ребёнка у тюркских народов.
  (тойгун, кенеш) — народный съезд (курултай) у древних тюрков.

Персоналии
 А Той — американская проститутка и сутенёрша, в юности эмигрировавшая из Китая.
 Той, Кроуфорд — американский ориенталист и христианский гебраист, профессор.
 Той Ньюкирк — американская актриса, продюсер, режиссёр и сценарист.
 Той, Мейсон — американский футболист.

См. также 
 Туй
 Тои
 Тойа

Примечания